Ibrahima Sakho né le  à Siguiri en Haute Guinée, est un homme politique et chef d'entreprises guinéen.

Fondateur du parti changement, progrès, unité pour la Guinée (CPUG) en  et de la coalition sauvons la Guinée (CoSaG ) en  regroupant 20 partis politiques, organisations de la société civile, syndicats et associations.

Biographie

Origine 
Ibrahima Sakho originaire de Siguiri, est fils de Damou Sakho, professeur de biologie et de Hawa Condé, responsable d'un magasin d'état de fournitures scolaires. Ses parents était engagé en politique au sein du parti démocratique de Guinée - rassemblement démocratique Africain (PDG-RDA) du président Ahmed Sékou Touré.

Enfance et formation 
Ibrahima Sakho est arrivé en France à l'âge de 7 ans, il suit ses études primaires et secondaires au collège lycée Saint-Charles de Chauny en Aisne. Après un bac scientifique, il poursuit ses études supérieures à l'université Paris Panthéon-Sorbonne où il obtient une maîtrise de droit "Carrière judiciaire" et un DEA en droit des Affaires.

Parcours politique 
Ibrahima Sakho passe un parcours professionnel dans l'entrepreneuriat en France et en Europe, il retourne dans son pays d'origine la Guinée et fonde en 2015 le parti changement, progrès, unité pour la Guinée (CPUG) et en octobre 2021 la coalition sauvons la Guinée (CoSaG).

Il dénonce la gestion du pouvoir de l'ancien président Alpha Condé lors de l'assemblée générale du parti CPUG du 22 décembre 2018.

En 2019, à Macenta en Guinée forestière devant des militants du parti CPUG, Ibrahima Sakho préconise une lutte contre la corruption et plaide pour la première fois pour le renouvellement de la classe politique pour permettre le développement socio-économique de la Guinée.

Il rencontre l'imam en chef de la mosquée Fayçal à Conakry Elhadj Mamadou Saliou Camara le 11 octobre 2019 afin que celui-ci lance un appel aux hommes politiques guinéens et à la population guinéenne à ne pas céder aux violences alors qu'une tension est perceptible entre l'opposition guinéenne et les promoteurs de la nouvelle constitution en vue d'un éventuel  mandat du président Alpha Condé.

En octobre 2020, pour dénoncer la misère sociale, la corruption, les détournements des deniers publics, les tueries perpétrées par le régime de Alpha Condé et l'illégalité de la candidature de ce dernier à un  mandat, Ibrahima Sakho appelle à la désobéissance civique et décide de retirer sa candidature aux élections présidentielles du 18 octobre 2020.

Après le coup d'état du 5 septembre 2021, Ibrahima Sakho, le parti CPUG (Changement, Progrès, Unité pour la Guinée) et la Coalition CoSag (Coalition Sauvons la Guinée) affirment leur volonté d'accompagner la transition enclenchée par le président Mamadi Doumbouya.

Vie privée 
Ibrahima Sakho est marié et père de quatre enfants.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 Tribune Soutenir les aspirations de changement et de liberté du peuple de Guinée
 Tribune opinion internationale
 La Tribune Afrique
 Télésud "L'entretien du jour" avec Ibrahima Sakho
 RT France invite Ibrahima Sakho

Personnalité politique guinéenne
Personnalité du Changement, progrès, unité pour la Guinée
Étudiant de l'université Paris I Panthéon Sorbonne
Naissance en décembre 1976
Naissance à Siguiri